Ferratum Oyj i njene podružnice čine Ferratum Group (samo „Ferratum” ili „Grupa”) i međunarodni su pružatelj mobilnih financijskih usluga. Ferratum, sa sjedištem u Helsinkiju (Finska), osnovan je u svibnju 2005. godine, a do danas je proširio svoje poslovanje obuhvaćajući Europu, Sjevernu Ameriku, Južnu Ameriku i Azijsko-pacifičku regiju.
Ferratum je specijaliziran za automatizirane bankarske procese s centraliziranom tehnološkom infrastrukturom i stručnjacima za prodaju. Njegov vlastiti bodovni sustav, koji raspolaže tehnologijom velikih podataka i automatski uči, daje instant odobrenja na zajam s najsuvremenijom sigurnošću.

Povijest i osnivač 
Ferratum je 2005. godine pokrenuo osnivač Grupe i njen izvršni direktor Jorma Jokela. Jokela je diplomirao računovodstvo na Commercial College of Kuopio i Helsinki Business Collegeu. Osnovao je tvrtku Jokela Capital Oy u Helsinkiju, koju je kao izvršni direktor vodio od 1998. do 2000. godine, a zatim je prodao 2004. godine. Godine 2005. osnovao je Ferratum, čiji je izvršni direktor od samog osnivanja.

Geografsko prisustvo / djelovanje
Ferratum je jedan od lidera u mobilnim zajmovima za potrošače i male tvrtke i trenutno je zastupljen u Europi, Sjevernoj Americi, Južnoj Americi i Azijsko-pacifičkoj regiji. Bankovna licenca Europske unije omogućava mu rad u svim njezinim članicama.

Rukovodstvo
Direktorski tim Ferratum grupe, na čelu s Jormom Jokelom, obuhvaća entuzijastičan poduzetnički tim koji kombinira stručnost iz širokog raspona relevantnih grana gospodarstva.
Lea Liigus voditeljica je odjela Grupe za pravne poslove i praćenje usklađenosti te izvršni direktor Ferratum banke p.l.c., bankarske podružnice Grupe. Studirala je pravo na University of Tartu u Estoniji i završila master program ugovornog i trgovačkog prava na University of Helsinki u Finskoj. Prije nego što se 2006. godine priključila Grupi, predavala je trgovačko pravo i pravo Europske unije na Estonian Business School u Tallinnu i kao odvjetnica specijalizirana za trgovačko, financijsko pravo i pravo Europske unije u odvjetničkom uredu Sorainen u Estoniji.

Saku Timonen je na čelu kreditiranja, a za Grupu radi od 2009. godine. Studirao je marketing, financije i ekonomiju na Helsinki School of Economics and Business Administration od 1996. do 2001. Od 2000. do 2006. bio je marketinški planer, voditelj proizvoda i voditelj odnosa u banci Sampo. Od 2006. do 2009. radio je kao voditelj proizvoda za proizvode bez osiguranja u GE Money Oy.

Dr. Clemens Krause financijski je direktor Grupe i generalni direktor tvrtke Ferratum Capital Germany GmbH. Studirao je poslovno upravljanje na Westfälische Wilhelms-Universität u Münsteru. Od 1989. do 1994. bio je zaposlen na Institut für Rechnungswesen u Münsteru, radeći na svojem doktoratu. Godine 1994. pridružio se Bankgesellschaft Berlin AG, gdje je radio kao menadžer i direktor projektnog financiranja. Prije nego što se pridružio Grupi 2012., u Njemačkoj je bio na rukovodećim pozicijama za Deutsche Bahn, E-Loan Europe, E*Trade Germany, GE Money Bank (General Electric) i Commerzbank.

Ari Tiukkanen operativni je direktor Grupe. Studirao je industrijsko inženjerstvo na Jyväskylä University of Applied Sciences u Jyväskyli i tamo 1986. godine stekao bakalaureat iz inženjerstva. Prije nego što se pridružio Grupi 2015. bio je voditelj građevinskog i industrijskog poslovanja u Metsä Woodu od 2012. do 2015. godine, izvršni direktor u Icare Finland / Revenio Groupu od 2008. do 2012. godine, komercijalni direktor u Paloheimo Groupu od 2006. do 2008. godine, voditelj poslovne djelatnosti građevinskih proizvoda u Finnforestu od 1999. do 2006. godine, a od 1992. do 1999. bio je na raznim menadžerskim pozicijama u Halton Groupu.

Ulazak na Frankfurtsku burzu
Ferratum je unesen na Glavni popis Frankfurtske burze 6. veljače 2015. i bio je prva tvrtka iz oblasti financijske tehnologije na toj burzi. Ferratum je tom prilikom prodao svoje dionice međunarodnim institucionalnim investitorima. Prodajna cijena dionica bila je 17 eura, a tržišna vrijednost tvrtke iznosila je oko 370 milijuna eura. Prikupljeno je ukupno 48 milijuna eura za financiranje budućeg rasta tvrtke: za nova područja proizvoda i širenje poslovanja. Jorma Jokela je nakon ulaska na burzu nastavio biti najveći dioničar u tvrtki.

Vizija
Nakon stjecanja bankovne licence Europske unije, Ferratum Group ima viziju postati vodeća međunarodna mobilna banka koja nudi široku paletu proizvoda. Kao pionir u mobilnim potrošačkim zajmovima u Europi, Ferratum navodi kako je glavni fokus na jednostavnim mobilnim rješenjima, koja zadovoljavaju ili čak nadmašuju očekivanja suvremenih klijenata.
U svojem godišnjem izvještaju za 2016. godinu Ferratum navodi: „Mi u Ferratumu ne vjerujemo u banke, barem ne u tradicionalnom smislu. Vjerujemo u financijsku tehnologiju koja je mobilna, prilagođena korisniku, internacionalna i iznimno sigurna.”

Misija
Misija Ferratuma je pružiti najbolje korisničko sučelje za kreditne i bankarske procese te dvadesetčetverosatnu osobnu korisničku uslugu dostupnu online putem Ferratum web stranice, mobilnih aplikacija, kao i stranica i aplikacija u partnerskom vlasništvu.

Proizvodnja
Kombinirajući financijske usluge i tehnologiju, Ferratum trenutno ima sedam proizvoda: Microloans, Plus Loans, Credit Limit, Ferratum Business, Ferratum P2P, Prime Loans i Mobile Banking.
Godine 2016., Ferratum je nastavio širiti svoje kreditno poslovanje, reagirajući na sve veću potražnju za alternativnim i inovativnim modelima kreditiranja.

Vrijednosti i partnerstva
U godišnjem izvještaju Ferratuma za 2016. godinu navodi se da je „stvaranje vrijednosti za klijente i investitore Ferratumova težnja od njegova osnivanja 2005. godine, ali je i kreiranje vrijednosti za partnere jednako važno”. 
Za razliku od tradicionalnih banaka, Ferratum kaže da se „ne oslanja samo na vlastitu inovativnu moć, već kroz partnerstva stvara vrlo fleksibilan financijski ekosustav kako bi maksimalno zadovoljio klijente. Ovaj pristup, koji uključuje partnerstva, omogućuje brži rast s ograničenim kapitalnim izdatcima. Grade se proizvodi vezani za cijeli životni ciklus klijenata uključivanjem partnera kako iz područja financijske industrije ali i iz područja nefinancijske tehnologije.” 
U godišnjem izvještaju se dalje navodi „da se nova partnerstva neće samo temeljiti na tehnologiji ili značaju za naš financijski ekosustav” i da Ferratum „favorizira partnerstva s tvrtkama koje dijele slične temeljne vrijednosti: profesionalnost, inovativnost, profitabilnost i jasnu etiku”.

„Jormin princip” i održivi profitabilni poslovni razvoj
Rast s osjećajem za mjeru – to je srž onoga što Ferratum naziva „Jorminim principom”. Profitabilna od samog svog osnivanja 2005. godine, Grupa tijekom posljednjih deset godina bilježi stalni porast prihoda. To se objašnjava neprekidnim širenjem u geografskom smislu, kao i širenjem korisničke baze. 
Grupa se fokusira na održivi razvoj i širenje poslovanja kao vodećeg mobilnog zajmodavca. Ova strategija širenja, koja je u središtu njihove poslovne strategije, predstavlja izlazak na razne geografske prostore, prostirući se u Europi i dalje na međunarodnoj razini. Ferratum će nastaviti promicati svoj rast i poboljšati paket svojih proizvoda na postojećim tržištima diljem Europe, Australije, Novog Zelanda, Brazila, Meksika i Kanade.

Proboj mobilnog bankarstva
Korištenje mobilnog bankarstva diljem svijeta u stalnom je porastu. U određenim europskim zemljama, SAD i Australiji udio vlasnika pametnih telefona i tableta koji koriste mobilno bankarstvo iznosio je 47% u travnju 2016. u usporedbi s 41% iz prethodne godine. Analitičari očekuju da će do 2021. više od 2 milijarde mobilnih korisnika koristiti mobilne telefone za bankarske potrebe, u usporedbi s 1,2 milijarde u 2016.
Prelazak na mobilno bankarstvo uvelike ovisi o redovitom pristupu internetu. Do 2016. godine mobilne širokopojasne mreže već su pokrivale 84% svjetske populacije. Mobilne širokopojasne mreže prodrle su u svim zemljama OECD-a do 95,1% stanovišta sredinom 2016. godine, a pretplatničke stope prelaze 100% u sjevernoeuropskim zemljama i Australiji.  Trend mobilnog bankarstva također obuhvaća stanovništvo s nižim prihodima koje posjeduje pametne telefone, a trenutno nisu klijenti banaka, ili one koji koriste samo ograničene bankarske usluge, kao što je račun za primanje plate (engleski termin „underbanked” klijenti). 
Globalni sektor u financijskoj tehnologiji zabilježio je smanjenje ulaganja od 50% tijekom 2016. godine, s ukupnim godišnjim iznosom financiranja od 24,7 milijardi USD, u usporedbi s 46,7 milijardi USD u 2015. godini. Crowdfunding (financiranje putem gomile) i kreditne financijske tehnologije bile su među najoptimističnijim, posebice u vezi s P2P (peer to peer) kreditiranjem. Isto istraživanje je također ukazalo na trend diversificiranih poslovnih modela i širenja u druge zemlje. 
Istodobno, tradicionalne banke su pod pritiskom da smanje troškove jer imaju negativan učinak zarade iz poslovanja s niskim kamatnim stopama. Banke diljem Europe posljednjih godina zatvaraju svoje poslovnice, čime gube svoju najvažniju konkurentnu prednost. U jednom istraživanju se pokazuje da bi remećenje postojećih tokova u bankarskom sektoru moglo dovesti do gubitaka prihoda od 10% do 40% do 2025. godine, dok će financijske tehnologije opskrbljivati značajan dio tržišta. Za njemačko se tržište očekuje da će financijske tehnologije osvojiti ukupni tržišni udjel i do 5% do godine 2020.

U godišnjem izvještaju Ferratuma za 2016. navodi se:
• Bankarstvo današnjice je digitalno, bankarstvo sutrašnjice je mobilno;
• Kako bi se bankarske i financijske usluge mogle prilagoditi ovom digitalnom, mobilnom svijetu, treba ih preoblikovati u digitalnim okvirima i ponuditi nova rješenja za sigurnu verifikaciju bez nepotrebnog kompliciranja, kao i autorizaciju financijskih transakcija bez dugotrajnih procesa prihvaćanja.
• Tradicionalne banke ograničene su svojim naslijeđenim sustavima kada pokušavaju pronaći svoje mjesto u ovom novom okruženju. Tržišni trendovi pogoduju novim igračima koji su sposobni sistematično iskoristiti prednosti mobilne povezivosti, tehnologiju velikih podataka i automatizaciju procesa kako bi se stvar olakšala za potrošače, kao i za vlasnike malih tvrtki. Novi sigurnosni procesi, poput biometrije i geolokacije, specifični su za mobilni kanal, te pružaju više sigurnosne standarde bez narušavanja zadovoljstva korisnika.
Povezivanjem mobilnog bankarstva, maloprodajnih kredita i kreditiranja malih i srednjih poduzeća, Ferratum vidi sebe kao idealno pozicioniranog da lako iskoristi veliki potencijal zrokovan revolucijom pametnog bankarstva, kao i da se rasprostre na slabije pokrivena kreditna tržišta.

Pokretanje mobilne banke Ferratum
Ferratum Mobile Bank, aplikacija pokrenuta za javnost 2016. godine u Njemačkoj, Švedskoj i Norveškoj, revolucionarna je nova platforma koja okuplja kompletni financijski život kupaca u jednoj aplikaciji. Korisnici mogu pristupiti svojim tekućim i štednim računima, kao i debitnim karticama u realnom vremenu na jednostavan, siguran i mobilan način, bez obzira na valutu.
Lansiranjem mobilne banke, Ferratum smatra da je uspostavio globalnu platformu koja povezuje klijente, korisnike na istoj razini i pružatelje usluga. Otvorena arhitektura aplikacije za mobilno bankarstvo omogućuje jednostavnu integraciju dodatnih programa za usluge koje objavljuju druge kompanije. Na taj način oni stječu pristup Ferratumovoj velikoj međunarodnoj bazi klijenata koja je u stalnom porastu, kao i neprocjenjivoj bazi podataka o njima.
Mobilna banka koristi analizu podataka o ponašanju klijenata kako bi generirala logične, vremenski neposredne i ciljane preporuke. Na taj način ona poboljšava zadovoljstvo korisnika i tijekom vremena pridodaje usluge prema njihovim preferencijama.

100% internetska banka – bez poslovnice
Djelujući kao mobilna banka ili 100% online banka, Ferratum nema svoje poslovnice. Podrška se pruža 24 sata dnevno putem telefona, live chata ili elektroničke pošte.
Otvaranje računa traje samo nekoliko minuta i obavlja se putem online prijave. Bez papirologije i suvišne administracije.

Proces verifikacije
Sve što korisnici trebaju za otvaranje računa je putovnica ili osobna iskaznica, ovisno o njihovoj zemlji. Kompletna provjera potom se odvija putem automatske identifikacije lica uz pomoć fotoaparata ili web kamere na mobilnom uređaju korisnika.

MasterCard
Uz Ferratum Mobile Bank potrošači mogu plaćati robu i usluge gdje god je MasterCard prihvaćen, a za manju kupovinu korisnici mogu jednostavno platiti samo jednim dodirom kartice. Korisnici primaju obavijest na svojem telefonu svaki put kad je kartica upotrijebljena.

Slanje novca putem SMS-a
Korisnici mogu platiti bilo kojoj osobi iz svojih kontakata putem telefona. Jednostavno mogu unijeti ime primatelja, primateljev broj telefona i iznos koji žele poslati, a primatelj će dobiti SMS, u kojem će biti upute kako usmjeriti novac na svoj račun.

Postupak kreditne procjene za davanje zajma
Zahvaljujući automatiziranoj tehnologiji kreditne procjene, Ferratum može donijeti odluku o kreditu u samo nekoliko minuta. Podnositelj prijave provjerava se pomoću automatske identifikacije lica, bankovnog ID-a ili pristupa arhivi prethodnog bankovnog računa.
Odluke o procjeni i kreditiranju kontrolirane su centralno. Za procjenu novih klijenata kreditnoj procjeni za starije klijente koriste se povijesni podaci iz prethodnih kredita. Sustav procjene, zasnovan na analizi po FICO modelu i dalje razvijen od strane Ferratuma, temelji se na javnim bazama podataka, nacionalnim kreditnim registrima, statističkim bazama podataka i javnim poreznim bazama podataka, gdje god je to dostupno. Bodovni sustav također koristi internu tehnologiju za analizu podataka koja donosi informacije zasnovane, na primjer, na vrsti preglednika, ponašanju pregledavanja na internetu i članstva na društvenim mrežama. Strogi Sustav kreditne procjene i sustav identifikacije rezultirali su stopom odobrenja za aplikacije potrošačkih kredita od samo 14% do kraja 2016. godine.

Kreditni proizvodi tvrtke Ferratum Group

Microloans
Pionirski proizvod Microloan dostupan je od 2005. godine i nudi potrošačima brz i jednostavan pristup malim gotovinskim iznosima od 25 do 1.000 EUR u trajanju od sedam do devedeset dana. Microloan krediti omogućeni su putem lokalnih web stranica i mobilne aplikacije Ferratuma.

PlusLoans
PlusLoan krediti su prvenstveno dostupni postojećim klijentima s pozitivnim rezultatom otplate duga. Ovaj proizvod nudi veće iznose (obično 300 do 5000 eura) i duži rok dospijeća od dva do trideset šest mjeseci.

Credit Limit
Proizvod Credit limit, pokrenut 2013., pokazao se kao glavni pokretač rasta Grupe zahvaljujući svojoj fleksibilnosti. Korisnicima je dopušteno odustati, vratiti sumu ili redefinirati iznos u okvirima maksimalnog iznosa kredita, bilo koji broj puta do isteka i u skladu sa situacijom njihovog novčanog tijeka. Kredit se odobrava do granice od 3.000 eura.

Ferratum Business
Zajmovi za mala poduzeća, trenutačno dostupni u pet zemalja, nude se dokazanim malim poduzećima s uspješnim rezultatima od najmanje dvije godine. Krediti se kreću između 2.000 i 100.000 EUR i redovito se koriste za obrtni kapital i financiranje premošćivanja.

Prime Loans
Proizvod Prime Loans pokrenut je 2017. godine u Finskoj i najveći je zajam koji Grupa fizičkim osobama. Rok otplate kredita je do 10 godina, a maksimalni dozvoljeni iznos je 20.000 eura.

Konkurencija
Ferratum kao konkurenciju ima i tradicionalne i digitalne banke, kao i druge financijske tehnologije, uglavnom u području kreditiranja potrošača i malih poduzeća. Istodobno, Ferratum ostale financijske tehnologije promatra kao partnere, jer proširuje svoj poslovni model u usluge mobilnog bankarstva, uključujući i depozite.
Na tržištu mobilnog bankarstva i pozajmljivanja, gdje se trenutno odvija žestoko natjecanje, u godišnjem izvještaju Ferratuma za 2016. kaže se da Grupa „može iskoristiti svoju podesivu tehnološku platformu kao jasnu konkurentsku prednost. Njegova informatička arhitektura mobilna je u svojem nastanku, dizajnirana za automatsko učenje i otvorena za dodatke treće strane, kao i nove proizvode tvrtke Ferratum, kao što je P2P investiranje”. Grupa kaže da svojim klijentima uvijek osigurava najsuvremenije usluge, gdje god i kad god im je to potrebno.

Poslovni razvoj i prognoza uspjeha
Prema godišnjem izvještaju Grupe za 2016. godinu, Grupa očekuje da će potrošački krediti nastaviti rasti iznad tržišnih prosjeka na temelju novih klijenata, kao i dalje diversifikacije proizvoda za potrošačke kredite i rasta na novim tržištima.
Grupa očekuje da će Ferratum Business (kreditiranje malih i srednjih poduzeća) nastaviti stjecati tržišne udjele na pet postojećih tržišta i da će se proširiti na neka nova.
Ferratum Mobile banka bit će pokrenuta u drugim zemljama i očekuje se da će privući nove kupce, zadržati lojalnost trenutačnih kupaca, potaći unakrsnu prodaju, povećati iznos depozita i diversifikaciju valuta depozita.
Prema godišnjem izvještaju za 2016., vanjski čimbenici koji mogu utjecati na razvoj poslovanja tvrtke Ferratum su sljedeći:
• potražnja za potrošačkim kreditima i kreditima za mala i srednja poduzeća na sadašnjem i budućem tržištu,
• globalni razvoj korištenja bankarstva za pametne telefone i druge mobilne uređaje,
• razvoj globalnog sektora financijske tehnologije u vezi s kreditnim poslovanjem, kao i uslugama mobilnog bankarstva,
• konkurencija koju čine druge već etablirane banke sa svojim mobilnim bankovnim aplikacijama.

Izvori 

Finske tvrtke
Telekomunikacijske tvrtke